Санкт-Маргаретен-им-Лунгау () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Зальцбург. 

Входит в состав округа Тамсвег. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Бальтазар Кершхаггль (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

 СДПА занимает 4 места.
 АНП занимает 3 места.
 АПС занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины земли Зальцбург